Другая жизнь:

 «Другая жизнь» — советский фильм 1987 года.
 «Другая жизнь» — российский телесериал 2003 года.
 «Другая жизнь» — российский фильм 2017 года.
 «Другая жизнь» — американский телесериал 2019 года.

См. также 
 «ДругаяЖизнь» / OtherLife — австралийский фантастический фильм 2017 года.